Weibsbilder ist die Bezeichnung für:
 Weibsbilder (Fernsehserie), deutsche Comedy-Serie
 Weibsbilder (Film), deutscher Film von Leon Boden aus dem Jahr 1996